Поминаевка — название населённых пунктов в России:
 Поминаевка — село в Башмаковском районе Пензенской области.
 Поминаевка — железнодорожный разъезд в Пичаевском районе Тамбовской области.